Козет () — аул в Тахтамукайском районе Республики Адыгея России. Образует Козетское сельское поселение.

География 
Расположен на левом берегу реки Кубани напротив Краснодара, в 5 км к востоку от Яблоновского моста. Основан в 1796 году.

Население 

В настоящий момент ведется массовое строительство котеджных поселков . Численность населения растёт. Сказывается географическая близость к соседнему краевому центру — городу Краснодару.

 Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 1 766 проживающих в ауле, все указали свою национальность:

Примечания

Ссылки 
 Тахтамукайский район > Козетское сельское поселение
 Схема территориального планирования МО «Козетское сельское поселение» Республики Адыгея

Населённые пункты Тахтамукайского района
Появились в 1789 году в России
1789 год в Адыгее